Il singolare del Canada Masters 2004 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2004.

Justine Henin-Hardenne era la detentrice del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Amélie Mauresmo ha battuto in finale 6–1, 6–0, Elena Lichovceva.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Serena Williams (ritirata)
  Amélie Mauresmo (campionessa)
  Anastasija Myskina (semifinali)
  Elena Dement'eva (secondo turno)
  Jennifer Capriati (quarti)
  Marija Šarapova (terzo turno)
  Ai Sugiyama (terzo turno)
  Nadia Petrova (secondo turno)
  Paola Suárez (terzo turno)

  Vera Zvonarëva (semifinali)
  Francesca Schiavone (terzo turno)
  Karolina Šprem (quarti)
  Magdalena Maleeva (quarti)
  Elena Bovina (terzo turno)
  Chanda Rubin (terzo turno)
  Fabiola Zuluaga (secondo turno)
  Mary Pierce (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte Alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Canada Masters 2004